1. ŽNL Zadarska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je četrnaest klubova, a ligu je osvojila Škabrnja, koja je izborila kvalifikacije za 3. HNL - Jug.

Sudionici 
 Bibinje, Bibinje
 Croatia, Turanj, Sveti Filip i Jakov
 Dalmatinac, Crno, Zadar
 Dragovoljac, Poličnik
 Hajduk, Pridraga, Novigrad
 Hrvatski Vitez, Posedarje
 NOŠK, Novigrad
 Pakoštane, Pakoštane
 Polača, Polača
 Sabunjar, Privlaka
 Škabrnja, Škabrnja
 Velebit, Benkovac
 Zemunik, Zemunik Donji
 Zlatna Luka, Sukošan

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Najbolji strijelci 
Strijelci 10 ili više pogodaka u sezoni:

Poveznice 
 Nogometni savez Zadarske županije
 Nogometni savez Zadarske županije - 1. ŽNL 
 1. ŽNL Zadarska
 3. HNL – Jug 2016./17.
 2. ŽNL Zadarska 2016./17.
 Kup Nogometnog saveza Zadarske županije 2016./17.
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2016./17.
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2016./17.
 ŽNL Šibensko-kninska 2016./17.

Izvori 
 Nogometni savez Zadarske županije - 1. ŽNL , pristupljeno 2. lipnja 2017.
 Nogometni savez Zadarske županije - glasnici , pristupljeno 2. lipnja 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 1. ŽNL (5. rang)
 nszz-zadar.hr, Službeno glasilo NSZŽ, br. 17/XV, objavljeno 17. svibnja 2017., preuzeto 2. lipnja 2017.  
 nszz-zadar.hr, Službeno glasilo NSZŽ, br. 18/XV, objavljeno 24. svibnja 2017., preuzeto 7. lipnja 2017. 
 nszz-zadar.hr, Službeno glasilo NSZŽ, br. 19/XV, objavljeno 31. svibnja 2017., preuzeto 7. lipnja 2017. 
 zadarski.slobodnadalmacija.hr, PRVA ŽNL - 25. KOLO Pakoštane skinule 'skalp' prvaku!, objavljeno 21. svibnja 2017., pristupljeno 2. lipnja 2017. 
 zadarski.slobodnadalmacija.hr, ZAOSTALI SUSRETI PRVE ŽNL - 25. KOLO Sabunjar bolji od Bibinja, remi u Posedarju, objavljeno 25. svibnja 2017., pristupljeno 2. lipnja 2017.  
 zadarski.slobodnadalmacija.hr, PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 26. KOLO Škabrnja proslavila prvo mjesto, NOŠK ispada!, objavljeno 28. svibnja 2017., pristupljeno 2. lipnja 2017.  
  

 

2016-17
Zadarska-1